Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1996-1997 est la  de la 2. Bundesliga. Elle oppose dix-huit clubs professionnel de football.

La compétition se déroule en trente-quatre journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que les deuxième et troisième du classement final sont promus en Bundesliga 1997-1998. Les quatre derniers sont relégués en Regionalliga.

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 FC Gütersloh a une pénalité de trois points, pour irrégularité lors de la demande de licence.

Anecdotes 
Lors du match Hertha Berlin contre Kaiserslautern un nouveau record d'affluence est établi en deuxième division à poule unique, avec 75000 spectateurs présents au stade olympique de Berlin.

Le résultat de 7 à 6 lors du match de la dernière journée entre Kaiserslautern et SV Meppen est le score le plus élevé du football professionnel allemand.

Notes et références 

1996-1997
Allemagne D2 1996-1997
Football D2 1996-1997
Football D2 1996-1997